Ton poate însemna:
Ton (pește), teleostean răpitor marin
Ton (lingvistică)
Ton, comună în Provincia Autonomă Trento, Italia